КСМ — трёхбуквенная аббревиатура.
 КСМ — категориально-системная методология.
 КСМ — клавишно-счётная машина.
 КСМ — комбинат строительных материалов.
 КСМ-24 — советский и российский мини-футбольный клуб.
 КСМ — Комитет солдатских матерей.
 КСМ — Коммунистический союз молодёжи.
 КСМ — комплексная система мониторинга, например: КСМ акватории, охраны и обороны военных и экономических объектов на шельфе и побережье
 КСМ — (в маркировке) — координатный самопишущий мост, например: КСМ-4.
 ксм — космическая связь, космический, космос.
 КСМ (мед.) — кровосберегающий метод.
 КСМ — крупный силикагель мелкопористый.
 КСМ — корпоративный справочник материалов.
 КСМ — микрорайон в Новосибирске (Комбинат стеновых материалов)
 КСМ — микрорайон в Сочи (см. Труда).